Cesare Ciappi – calciatore italiano
Luigia Ciappi – insegnante italiana
Mario Luigi Ciappi – cardinale italiano
Silvio Ciappi – criminologo italiano.
Walter Ciappi – calciatore argentino